Васи́лий Якове́нко:
 Яковенко, Василий Гордеевич (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Яковенко, Василий Григорьевич (1889—1937) — советский государственный деятель.
 Яковенко, Василий Никифорович (1930—2010) — советский и казахский оперный певец (лирический и драматический тенор).